«Диявол у тілі» () — роман французького письменника Раймона Радіге 1923 року.

Екранізації 
 «Диявол у тілі» () (1947) — французька екранізація однойменного роману Раймона Радіге, реж. Клодом Отан-Лара.
 «Диявол у тілі» () (1986) — італійський ремейк французького фільму 1947 року, реж. Марко Беллоккьо.
 «Диявол у тілі» () (1989) — австралійський ремейк фільму 1947 року, реж. Скотт Меррі.